Hits kan henvise til:

 I betydningen for musik med placering på en hitliste
 Hits (Joni Mitchell-album) – album fra Joni Mitchell
 Hits (tv·2-album) – album fra tv·2
 Hits+ – Kylie Minogue

 Se også
 Hit
 Highway in the Sky